Дудичи — археологический памятник, городище V века до н.э. е. - 5 век нашей эры. близ села Дудичи Пуховичского района Минской области. Поселение раннего железного века расположено в 0,2 км южнее Дудичей, на правом берегу Птичь, в урочище Кобань, в поле. Высота над уровнем реки 3—4 метра. Овальный двор размером 39х25 метров. Он окружен очень скользким рвом . Повреждено кладбище, родовое захоронение Йельского  .

Поселение было открыто в 1963 году Юрием Драгуном . По его сведениям, поселение было окружено двумя валами и рвом. Обследована в 1985 году Татьяной Бубенко . Культурный слой более 0,3 м, в центре стоянки обнаружен жернов . Место не раскопано.

Городище является историко-культурным достоянием регионального значения  .

Примечания

Литература 

 Памяць : Пухавіцкі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [укладальнік А. А. Прановіч; рэдкалегія: А. М. Карлюкевіч і інш.]. — Мінск : Беларусь, 2003. — 748 с. — 3000 экз. ISBN 985-01-0251-9
 Бубенька С. Дудзічы, Наваполські сельсавет. Гарадзішча // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кніга 2 / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мінск: БелСЭ, 1987. — 308 с.

Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Страницы с непроверенными переводами